Kingfisher Airlines Tennis Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Kingfisher Airlines Tennis Open rozgrywany w dniach 24–30 września 2007 roku w Mumbaju na kortach twardych o puli nagród 416 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym